Die Qualifikation zum Afrika-Cup 2008 fand im Zeitraum zwischen September 2006 und September 2007 statt. 46 von 48 gemeldeten Nationalmannschaften des afrikanischen Fußballverbandes nahmen an der Qualifikationsphase teil. Die Mannschaften wurden zwölf Gruppen zugelost, elf davon mit vier und eine mit drei Mannschaften. Gastgeber Ghana war für die Endrunde gesetzt und Dschibuti zog vor Beginn der Qualifikation zurück. Letztlich qualifizierten sich neben dem Gastgeber die zwölf Gruppensieger sowie die drei bestplatzierten Gruppenzweiten der Vierergruppen.

Nicht an der Qualifikation teilgenommen haben die Zentralafrikanische Republik, die Komoren, Guinea-Bissau, Sansibar, São Tomé und Príncipe, Somalia und Dschibuti.

Qualifizierte Mannschaften 
Folgende 16 Mannschaften haben sich für den Afrika-Cup 2008 in Ghana qualifiziert.
  als Gastgeber
  als Sieger der Gruppe 1.
  als Sieger der Gruppe 2.
  als Sieger der Gruppe 3.
  als Sieger der Gruppe 4.
  als Sieger der Gruppe 5.
  als Sieger der Gruppe 6.
  als Sieger der Gruppe 7.
  als Sieger der Gruppe 8.
  als Sieger der Gruppe 9.
  als Sieger der Gruppe 10.
  als Sieger der Gruppe 11.
  als Sieger der Gruppe 12.
  als einer der drei besten Gruppenzweiten.
  als einer der drei besten Gruppenzweiten.
  als einer der drei besten Gruppenzweiten.

Gruppe 1 

|- style="background-color:#FFFFFF"
|  data-sort-value="4" | ||style="text-align:left;"| ||colspan="7"|zurückgezogen
|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Gruppe 9 

|}

Gruppe 10 

|}

Gruppe 11 

|}

Gruppe 12 

|}

Tabelle der Gruppenzweiten 
Die drei besten Gruppenzweiten der Vierergruppen (Gruppe 2 bis 11) qualifizieren sich neben den Gruppensiegern der anderen Gruppen und Gastgeber Ghana für den Afrika-Cup 2008:

|}

Weblinks 
 Confédération Africaine de Football – Homepage des afrikanischen Fußballverbandes CAF (englisch/französisch)
 Ghana 2008 ACN – Offizielle Homepage des 26. African Cup of Nations Ghana 2008 (englisch)
 Afrika-Cup-Qualifikation 2008 – Details auf weltfussball.de

Qualifikation
Fußballveranstaltung 2008